Borgen pode significar:

 Borgen, localidade do município de Asker, Noruega
 Borgen, localidade do município de Sigtuna, Suécia
 Borgen, que significa "castelo" em dinamarquês, abreviatura do nome do Palácio de Christiansborg, sede do Parlamento dinamarquês
 Borgen, série televisiva dinamarquesa
 Johan Borgen, escritor norueguês
 Lago Börgen, lago na ilha principal das Ilhas Kerguelen

Desambiguação